Marzin ist der Familienname folgender Personen:

 Madeleine Marzin (1908–1998), französische Politikerin (PCF)
 Rudolph von Marzin (auch: Marazin; † 1648), kursächsischer Generalfeldmarschall
 Wolfgang Marzin (* 1963), seit 2010 Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt GmbH